

Entomologie 
 Anax est un genre de grandes libellules au vol puissant, très carnassières, voisines des æschnes.

Hellénisme 
 Anax est le nom ancien pour roi tribal, seigneur, chef (militaire).